Сегме́нт кру́га, кругово́й сегмент — часть круга, ограниченная дугой окружности и её хордой или секущей.

Соотношения

Пусть  — радиус круга,   — длина хорды сегмента,   — длина дуги сегмента,   — высота сегмента, также называемая стрелкой сегмента,   — угол дуги сегмента выраженный в радианах. Размер сегмента круга однозначно задаётся любой парой этих величин и любая величина выражается через любую другую пару. Тогда: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь кругового сегмента вычисляется по формуле:

См. также 

 Сектор круга
 Шаровой сегмент
 Шаровой слой
 Коническое сечение
 Дуга окружности
 Разрез

Окружности